Municipio de Sodus puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sodus (condado de Berrien, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Berrien.
 Municipio de Sodus (condado de Lyon, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lyon.